Chełmy – część miasta Zgierz
 Chełmy – część wsi w gminie Nowe Brzesko
 Chełmy – wzniesienie w gminie Raciechowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie
 Chełmy – wzniesienie w Skarżycach (dzielnica Zawiercia) w województwie śląskim
Chełmy – park krajobrazowy na terenie Pogórza Kaczawskiego